Gare de Saint-Sever peut faire référence à trois gares ferroviaires, en France : 

 La gare de Saint-Sever, est une ancienne gare ferroviaire située sur la rive gauche de la Seine à Rouen.
 La gare de Saint-Sever, est une gare ferroviaire de la ligne d'Argentan à Granville située dans le département du Calvados.
 La gare de Saint-Sever est une ancienne gare ferroviaire de la ligne de Dax à Mont-de-Marsan située dans le département des Landes.

Homonymie
Homonymie de toponyme